Alianza Libertadora de la Juventud, moviment juvenil històric antecessor de les Joventuts Comunistes de Xile
 Lliga ALJ (de l'acrònim de l'empresa patrocinadora Abdul Latif Jameel), lliga principal de futbol de l'Aràbia Saudita